Щербаче́нко — українське прізвище.

Відомі носії:
 Щербаченко Марія Захарівна (1922-2016) — Герой Радянського Союзу, нагороджена медаллю імені Флоренс Найтінгейл.
 Щербаченко Тетяна Василівна (* 1976) — українська дитяча письменниця, літературний критик.

Українські прізвища
Прізвища на -енко